Щиток — елемент герба
 Щиток — тип суцвіття
 Щиток — задня частина спинної частини середньогрудей комах
 Щиток — розмовна назва розподільного щита
 Щиток Крюгера — елемент передньої частини крила літака

Див. також 
 Щитки — елемент спортивної екіпіровки
 Щит (значення)